Ри́твар Ру́гин (; 17 октября 1989, Тукумс) — латвийский футболист, защитник клуба «Рига» и сборной Латвии.

27 июля 2012 года было объявлено о переходе в «Сконто». Контракт подписан до конца июня 2013 года.

Достижения 
 Чемпион Латвии (2): 2008, 2011
 Серебряный призёр чемпионата Латвии (4): 2009, 2010, 2013, 2014
 Обладатель Кубка Латвии: 2011
 Финалист Кубка Латвии: 2008
 Чемпион Балтийской лиги: 2010
 Финалист Балтийской лиги : 2011

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте Латвийской футбольной федерации
 

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки сборной Латвии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Вентспилс»
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Рига» (2015)